Stork kan som auktorsförkortning betyda:

 Hendrikus Adrianus Stork
 Adélaïde Louise Stork

Robotskapade auktorsförkortningar